Favreau ist der Familienname folgender Personen:

 François Favreau (1929–2021), französischer Geistlicher, Bischof von Nanterre
 Guy Favreau (1917–1967), kanadischer Jurist und Politiker
 Jon Favreau (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Jon Favreau (Redenschreiber) (* 1981), Chefredenschreiber von Barack Obama
 Karl Friedrich Favreau (1821–1869), preußischer Verwaltungsbeamter
 Marc Favreau (1929–2005), kanadischer Schauspieler und Autor
 Marie-Luise Favreau-Lilie, deutsche Mittelalterhistorikerin

Sonstiges:
 Favreau Pillar, Klippe im Ross-Meer, Antarktis